Улыбышево — топоним:

Россия 
 Улыбышево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Улыбышево — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Улыбышево — кладбище города Владимира.
 Улыбышево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Улыбышево — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Улыбышево — деревня в Дубенском районе Тульской области.

См. также 
 Улыбышев